Зефир може да се односи на:
Зефир (ветар), врста ветра
Зефир (тканина), врста тканине
Зефир (бог), грчки бог ветра
Зефир (летелица)